Five Nights at Candy's è un videogioco horror punta e clicca realizzato da Emil Ace Macko, basato sulla saga videoludica Five Nights at Freddy's realizzata da Scott Cawthon. Una versione rimasterizzata del gioco è stata pubblicata nell'agosto 2019.

Trama 
Il gioco é ambientato nel 1987, dopo la chiusura della Freddy Fazbear's Pizza. In seguito alla sua chiusura, un ristorante rivale del Freddy's nel campo dell'intrattenimento, il Candy's Burgers and Fries, ha ottenuto maggior prestigio. Il giocatore si ritrova nei panni di una guardia notturna che lavora al Candy's, Mary Schmidt. Mary dovrà difendersi per sette notti agli attacchi degli animatronici (fra cui la mascotte Candy, un gatto animatronico blu) seguendo le indicazioni di un uomo che comunica con lei tramite segreteria telefonica, il quale spiegherà che un incidente ha traumatizzato i sistemi dei robot, portandoli ad essere aggressivi nei confronti degli adulti. Alla fine di ogni notte si potrà assistere a misteriose registrazioni della Robowatics Corp. Factory, dove sono stati costruiti gli animatroni. Col progredire delle notti il tizio al telefono gli racconterà di come la precedente guardia di sicurezza, descritta da lui come pazza, sia sparita senza lasciare traccia, dopo aver danneggiato uno degli animatroni con una chiave inglese. La quinta notte, oltre alla solita chiamata del tizio al telefono, si ascolterà una seconda misteriosa chiamata formata da audio di gioco e suoni. La settima notte Mary verrà licenziata perché accusata di avere danneggiato gli animatroni. Nell'edizione rimasterizzata del gioco, se il giocatore completa la Shadow Night, ascolterà un messaggio audio registrato nei quale un uomo parla della sua ambizione di creare un animatrone, fallita a tal punto che egli sembra morto e deforme, mentre sullo sfondo sarà visualizzata una nuova versione di Candy, quella che apparirà nel futuro quarto capitolo.

Modalità di gioco 
Il giocatore potrà interagire con tre porte che evitano che gli animatroni entrino in ufficio. Inoltre telecamere avranno la visione notturna, che potrà essere attivata con un doppio click sulla telecamera, senza la quale l'unica cosa visibile saranno gli occhi luminosi degli animatroni. Si dovrà però stare attenti a non utilizzare eccessivamente porte e telecamere, dato che ciò causerà l'esaurimento energetico, lasciando il giocatore totalmente esposto agli attacchi dei nemici. Una volta superata la sesta notte si accederà alla Custom Night, nella quale si potrà modificare il livello di difficoltà degli animatroni.

Shadow Night 
Nell'edizione rimasterizzata del gioco, è stata aggiunta una nuova sfida. Se il giocatore zooma sull'immagine di RAT negli extra, si vedranno una serie di numeri, che, se inseriti nella Custom Night, sbloccheranno una nuova notte, nel quale l'unico nemico è il misterioso Shadow Candy. Una volta superata la notte, il giocatore sbloccherà la telecamera 13, la posizione di partenza di RAT.

Personaggi

Umani 
Mary Schmidt: la protagonista che il giocatore impersona. Lavorerà per sette notti al Candy's Burgers and Fries, per poi essere licenziata per manomissione di animatroni. 
Tizio al telefono: "Phone Guy" in originale, è un uomo che attraverso registrazioni telefoniche darà informazioni su come superare le notti e racconterà la storia del Candy's. Divideva i turni notturni con un altro guardiano notturno, ma quando egli sparì misteriosamente, entrambi furono sostituiti da Mary. È doppiato da Emil Ace Macko, il creatore del gioco.

Nemici 
Candy: la mascotte del ristorante. Si presenta come un gatto animatronico blu che indossa una cravatta. Si attiverà dalla prima notte. Attaccherà da entrambe le porte. Sarà lui ad aggredire il giocatore quando egli rimarrà a corto di energia. 
Cindy: una gatta femmina molto simile a Candy ma viola ed indossa un fiocco. Attaccherà solo dalla porta destra.
Penguin: un pinguino animatronico con indosso uno smoking. Se entrerà in ufficio non attaccherà il giocatore, ma inizierà ad aprire e chiudere le porte non appena si controllerà il monitor.
Chester: uno scimpanzé marrone con indosso dei pantaloni con le bretelle di colore verde. Si attiverà dalla seconda notte ed attaccherà solo dalla porta sinistra.
Blank: un animatrone bianco umanoide. È anche un'attrazione su cui i bambini possono disegnare, come spiega durante terza notte il tizio del telefono. Sempre secondo ciò che afferma il tizio del telefono, fu colpito violentemente e danneggiato dalla precedente guardia di sicurezza. Si attiverà dalla terza notte e, raramente, anche nella seconda notte. Attaccherà dalla porta frontale.
Old Candy: il vecchio modello di Candy, è di colore blu scuro e a differenza dell'originale è privo di occhi e di cravatta. Si attiverà dalla quarta notte ed attaccherà dalla porta sinistra, per osservarlo bisogna attivare la luce infrarossi.
RAT: un misterioso ed abbandonato ratto animatronico privo di occhi. (faceva parte del vecchio ristorante, ed era stato conservato per ricordo del dipendente che indossava il suo costume: Roger) Si attiverà dalla quinta notte ed attaccherà da entrambe le porte.
Shadow Candy: una versione completamente viola di Candy, che sarà il nemico principale della Shadow Night. Per accedere alla Shadow night devi: andare meglio extra, zoommare su Rat, dopo un po' usciranno dei numeri. Dopo inserisci i numeri nella custom night e il gioco è fatto. Per evitarlo il giocatore dovrà trovarlo e guardarlo sulle telecamere per riportarlo alla sua posizione di partenza. Può attaccare da tutte e tre le porte, ma i suoi attacchi causeranno solo un abbassamento del livello di energia. Causerà un game over in seguito all'esaurimento energetico. RICORDA: esiste solo nella remastered

Curiosità 
 La schermata di morte rappresenta il giornale visibile in FNaF 2 che annuncia la distruzione dei Toy Animatronics sporco di sangue.
 Nella Drawing Room è presente un poster raffigurante un paio di baffi rosa. Se toccato, farà apparire attraverso un monitor presente nell'ufficio la faccia di un animatrone raffigurante il celebre youtuber Markiplier, nella versione Remastered è stato aggiunto un secondo poster con dei baffi rosa.
Mary Schimdt potrebbe essere la sorella di Mike Schmidt, guardiano notturno di FNaF 1. Tuttavia è stato smentito, siccome il vero nome di Mike Schimdt è Michael Afton.

Collegamenti esterni 
 

Five Nights at Freddy's
Videogiochi indipendenti